Касперский — фамилия:
 Касперский, Антон Антонович (1885—1936) — советский шахматист первой категории, редактор и журналист.
 Касперский, Евгений Валентинович (род. 1965) — российский программист, специалист по антивирусной защите. Один из основателей ЗАО «Лаборатория Касперского».
 Касперский, Иван Фёдорович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 1689 (675); 24 февраля 1806.



См. также 
 Крис Касперски (1976—2017) — российский хакер.
 Каспер